Die A3 (bosnisch/kroatisch Autocesta bzw. serbisch Autoput) ist eine geplante Autobahn in Bosnien und Herzegowina. Sie soll von der A1 bei Žepče nach Tuzla führen.

Weblinks 
 Karte mit dem geplanten Autobahn- bzw. Schnellstraßennetz der Föderation Bosnien und Herzegowina (JP Autoceste FBiH)
 Informationen auf motorways-exits.com

Autobahn in Bosnien und Herzegowina
A Bosnien3